Ви́борзька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Виборг під Санкт-Петербургом.

 Виборзька вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Виборзька вулиця — вулиця в місті Єнакієве.
 Виборзька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Виборзька вулиця — вулиця в місті Сніжне Донецької області.

Виборзька вулиця — колишня назва вулиці Аудиторна у місті Дніпро.
Виборзька вулиця — колишня назва вулиці Автоклубна у місті Запоріжжя 
Виборзька вулиця — колишня назва вулиці Марії Примаченко у місті Кам'янське 
Виборзька вулиця — колишня назва вулиці Олекси Тихого в місті Київ.
Виборзька вулиця — колишня назва вулиці Стожарів у місті Кривий Ріг.
Виборзька вулиця — колишня назва вулиці Вільна у місті Покров.

Вулиці